Le Singapore Masters 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Singapore Masters, qui est un tournoi WSA World Series appartenant à la catégorie WSA Gold 45 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Singapour  du 26 au .

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild card Pamela Chua. 

La  mondiale Nicol David s'impose pour son  titre consécutif face à Alison Waters.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Singapore Masters
Sport à Singapour en 2010
Sport en juillet 2010